Santa Bárbara puede referirse a:

 Santabárbara, en los buques de guerra, pañol de pólvora.
 Santabárbara , un grupo musical español.